Dan-Marius Constantinescu (Arad, 1996. április 25. –) román labdarúgó, jelenleg a Hajdúszoboszlói SE játékosa.

További információk 
 Profilja a transfermarkt.com-on 

Román labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Budapest Honvéd labdarúgói
Aradiak
1996-ban született személyek
Élő személyek